Кожурла — топоним в России, распространён на территории Новосибирской области:
 Кожурла — село в Убинском районе, административный центр Кожурлинского сельсовета.
 Кожурла — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги, на участке Татарская — Обь.
 Кожурла — река в Новосибирской области, впадает в озеро Маук.
 Кожурла — протока (водоток) в Новосибирской области.

Примечания